„Приятели мои II“ () е италианска комедия от 1984 година на режисьора Марио Моничели.

В ролите

Източници

Външни препратки 
 
 
 „Приятели мои II“ в Rotten Tomatoes

Филми на Марио Моничели
Филми от 1982 година
Италиански комедии